Perryville kan syfta på:

 Perryville, Alaska
 Perryville, Arkansas
 Perryville, Kentucky
 Perryville, Missouri

Se även 
 Perrysville